Podhum kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Podhum (ort i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Kroatien 

 Podhum (ort i Kroatien), Gorski kotar, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar